Spojení písmen B a R může mít různé významy:

BR 
 bývalá SPZ okresu Bruntál
 SPZ okresu Brezno
 SPZ černohorského města Bar
 BR – kód ISO 3166-2 pro Brazílii
 AL-BR – kód ISO 3166-2 pro Okres Berat
 BI-BR – kód ISO 3166-2 pro provincii Bururi
 BY-BR – kód ISO 3166-2 pro  Brestskou oblast
 CV-BR – kód ISO 3166-2 pro Brava

 Brazílie podle FIPS 10-4
 Barbados, podle Světová meteorologická organizace
 Brindisi, podle přípony ISO 3166-2:IT
 molekula vztahující se k brassinosteroidům, např. brassinosteroidový receptor BRI1, serin/threonin kinasa
 zkratka British Rail
 zkratka Best Regards

Br 
 brom (z latinského bromum) – chemický prvek
 Br – Běloruský rubl

br 
 bretonština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 Nový řádek v:
 XHTML (<br />)
 HTML (<br>)

br.
 br. – bratr, oslovení mezi spiritisty, případně jako církevní titul (ct.br., ctihodný bratr)

.br 
 .br – internetová doména nejvyššího řádu pro Brazílii

B+R 
 B+R – forma kombinované přepravy s návazností cyklistické dopravy na veřejnou hromadnou dopravu

Zkratky
Značky